Cette page concerne l'année  du calendrier julien proleptique.

Événements

Proche-Orient 
 David, selon la tradition juive conquiert Jérusalem.

Arts et cultures

Sciences et techniques

Naissances

Décès 

Année du XIe siècle av. J.-C.